Deringer bezeichnet:
 Deringer (Pistole) heute oft Derringer, eine Taschenpistole mit kurzem Lauf und großem Kaliber

Deringer ist der Familienname folgender Personen:
 Arved Deringer (1913–2011), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CDU)
 Fritz Deringer (1903–1950), Schweizer Maler, Graphiker und Illustrator
 Henry Deringer (1786–1868), US-amerikanischer Waffenschmied, Entwickler des Deringers